Ву́лиця Акаде́міка Біле́цького (також Ву́лиця Біле́цького) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Академіка Білецького — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
Вулиця Білецького — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Академіка Білецького — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Білецького — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Академіка Білецького — вулиця в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей